Марк Никола́евич Смирно́в (род. 20 мая 1935, Юрьевец) — советский и российский биолог, охотовед, исследователь промысловых млекопитающих Южной Сибири.

Биография 
Родился 20 мая 1935 в Юрьевце Ивановской области. Окончил Иркутский сельскохозяйственный институт (1957). Работал в Госохотинспекции при Совете Министров Бурятской АССР (1960-1969), в Иркутском сельскохозяйственном институте (1969-1971), лаборатории зоологии Института естественных наук БФ СО АН СССР (1971-1976), Красноярском отделении ВНИИОЗ (1976-1993), Красноярском государственном университете - позднее Сибирский федеральный университет - с 1993 г. до последнего времени - 2018 г.  Профессор кафедры охотничьего ресурсоведения и заповедного дела КГУ (1996). Кандидат биологический наук (1974). Доктор биологических наук (1994). Благодаря его научным трудам ликвидировано гигантское «белое пятно» с зоологической карты Сибири, особенно в отношении диких копытных животных. Автор 300 научных трудов, в т.ч. 10 монографий.

Семья 
 Отец — Николай Николаевич Смирнов.
 Мать — Анна Никитична Антипина.

Монографии ( основные ) 
 Смирнов М. Н. Косуля в Западном Забайкалье.- Новосибирск, 1978. 189 с.
 Смирнов М.Н. Косуля в верховьях Енисея. Краснояр. гос. ун-т: Красноярск, 2000. 154 с.
 Смирнов М.Н. Крупные хищные млекопитающие в центре Азии. Красноярск: Изд-во Красн. гос. ун-та, 2002. 256 с.
 Смирнов М. Н. Благородный олень в Южной Сибири. Ч. 1.-2006. 251 с.; Ч. 2.-2007. 260 с. Красноярск: Сиб. федер. ун-т.
 Смирнов М.Н. Лось и кабан в Центральной Сибири. Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2014. 298 с. 
 Смирнов М.Н. Северный олень на юге Сибири. Красноярск: Сиб. федерал. ун-т, 2016. 231 с.
 Смирнов М.Н. Бурый медведь в Центральной Сибири (образ жизни, поведенческая экология) Красноярск: Поликом, 2017. 292 с.
 Смирнов М.Н. Млекопитающие бассейна озера Байкал. Новосибирск: Наука, 1984. 258 с. (в соавт.)
 Смирнов С.Н., Смирнов М. Н. Три века и две судьбы.- Красноярск, 2009.  743 с.
 Смирнов М.Н. Эпизоды. Красноярск: Поликом, 2011. 164 с.
 Смирнов М.Н. Голос тайги. Красноярск: Поликом, 2012. 174 с.
 Смирнов М.Н. принимал активное участие в формировании Красных книг: Российской федерации (2001), Бурятии (1988, 2005 2-ое изд.), Тувы (2002), Хакасии (2004, 2014 2-ое изд.), Красноярского края (2004, 2011 2-ое изд.).
Автором установлены этапы формирования видового свойства фауны крупных млекопитающих Южной Сибири. С достаточной детальностью впервые выделены размещение и динамика численности упомянутой группы видов зверей в регионе, раскрыты причины ее определяющие. Предложены новые методы определения численности животных и критерии выделения популяций, методы оценки упитанности, комплекс признаков для определения возраста диких копытных; описана экология миграционного процесса косуль и динамика популяционных показателей в их сообществах. Выявлены общие черты в оборонительном поведении млекопитающих; Предложено (1998) новое экологическое понятие – “условный адаптационный потенциал (УАП)” и принцип расчетов его величины для конкретных таксонов. Выдвинута концепция “экологической системы трофических адаптаций млекопитающих” (1990).М.Н.Смирновым обнаружен и описан ряд общих характерных черт оборонительного поведения млекопитающих в том числе важнейший элемент его - "страховочная петля"  (2007). Разработаны экологически обоснованные принципы охотничьего воздействия на популяции диких зверей. Показаны принципиальные различия путей развития и организации сообществ первобытных охотников (1996).

Общее количество печатных работ М.Н. Смирнова около 390.

Ссылки 
(Вышеприведенные сведения даны по материалам книги "Печатные работы доктора биологических наук, профессора, действительного члена Петровской академии наук и искусств Смирнова Марка Николаевича: Аннотированный список / Сост. и науч. ред. А.Н. Зырянов. - 2-е изд., доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 296 с."  ISBN 978-5-7638-3126-9 и другим изданиям.)  

Печатные работы доктора биологиПечатныеческих наук, профессора, действительного члена Петровской академии наук и искусств Смирнова Марка Николаевича: Аннотированный список / Сост. и науч. ред. А.Н. Зырянов. - 2-е изд., доп. - Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2014. - 296 с.

ISBN 978-5-7638-3126-9

Зоологи России
Родившиеся в Юрьевце
Персоналии:Красноярск
Персоналии:Бурятия
Выпускники ИСХИ
ВНИИОЗ
Охотоведы СССР
Охотоведы России